Ahmad Shah I (s. XV), fundador de la dinastia dels nizamshàhides
 Ahmad Shah Bahadur Mudjahid al-Din Abu Nasr (1725-1775), emperador mogol.
 Ahmad Shah I Gudjarati (s. XV), sultà de Gujarat
 Ahmad Shah Durrani (Multan, vers el 1723 - Murghab, prop de Kandahar, 1773), emir de l'Afganistan
 Ahmad Shah Qadjar (1898 - 1930), setè i darrer xa de la dinastia qadjar de Pèrsia.
 Ahmad Shah Durrani (vers 1723 - 1773) primer sobirà sadozay de l'Afganistan fundador de la dinastia Durrani.
 Ahmad Shah Massud (1953 - 2001), conegut com el comandant Massud.
 Raja Ahmad Shah (s. XVI), efímer sobirà farúquida de Khandesh.
 Ahmad Shah III Gudjarati, sultà de Gujarat.
 Ahmad Shah II Kutb al-Din Gudjarati (s. XV), sultà de Gujarat.